QE2 suele referir a crucero RMS Queen Elizabeth 2.

QE2 también puede referirse a:
 , un asteroide del cinturón de asteroides.
 , un asteroide Amor.